Cedar Hills (Oregon)
Cedar Hills (Utah)

Desambiguações de topônimos